Een bubbelbad
 Whirlpool Corporation, een Amerikaanse fabrikant van huishoudelijke apparatuur
 Whirlpool (film), een film noir van Otto Preminger uit 1949.
 Whirlpool (1959), een Amerikaanse film uit 1959
Whirlpool (cryptografie)